Stesche  (in sloveno: Steske) è un insediamento (naselje) sloveno situato nel comune di Nova Gorica a vicino all'insediamento di Rifembergo.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica